Радзеюв:

 Радзеюв — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Радзеювский повят.
 Радзеюв — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Радзеювский повят, Куявско-Поморское воеводство.